

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 10 podstawowych
 Bieliny – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Bieliny – część wsi Młochów w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów 
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Bieliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos 
 Bieliny – część wsi Brańszczyk w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Bieliny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów 
 Bieliny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Bieliny – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Bieliny – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 Bieliny – część wsi Bobrowniki w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną

Zobacz też 
 Bieliny Opoczyńskie
 Bieliny Poduchowne
 Bielica, Bielice, Bieliki, Bielany